80.002 — стрелково-гранатомётный комплекс, основанный на принципах работы АК, предшествующий американскому оружию подобного рода: Objective Individual Combat Weapon. Разработка данного комплекса производилась в ЦНИИточмаш конструкторами Ю. В. Минаевым, В. И. Челикиным, Г. А. Яновым. Основное отличие от автомата Калашникова заключается в наличии у оружия двух расположенных рядом стволов калибром 5,45 мм и 12,7 мм соответственно.

См. также 
 AICW

Примечания

Ссылки 
 
 

Автоматы СССР
Оружие под патрон 5,45 × 39 мм
Оружие калибра 12,7 мм
Семейство АК
Гранатомёты СССР
Неосуществлённые проекты советских вооружений
Военная продукция Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения
Изобретения СССР
Появились в 1979 году в СССР